Enicospilus — род наездников из семейства Ichneumonidae (подсемейство Ophioninae). Более 700 видов.

Распространение 
Распространены всесветно: Афротропика, Австралазия, Голарктика, Неотропика, Океания и Ориентальная область. Большинство видов (70 %) описаны из тропиков.

Описание 
Наездники средних и крупных размеров, в длину достигающие 10—30 мм. Легко отличимы от других Ophioninae по следующим признакам: дискосубмаргинальная ячейка переднего крыла с обширной голой областью (фенестра), часто с одним или несколькими склеритами; мандибулы узкие, слегка или сильно закрученные; внутренняя поверхность шпоры передней голени без перепончатого валика. Сумеречные и ночные виды. Эндопаразитоиды гусениц бабочек, таких семейств как Noctuidae, Notodontidae, Saturniidae (Lepidoptera).

Голова. Наличник в профиль плоский или сильно выпуклый, нижний край острый, тупой или вдавленный. Мандибулы слабо или сильно заостренные и скрученные, обычно умеренно длинные, внешняя поверхность с диагональной щетинковидной бороздкой или линией точек или без них, на вершине двузубая. Лоб, темя и щеки блестящие и гладкие. Оцеллии обычно очень большие, а задний оцеллий часто приближается к фасеточному глазу или касается его. Затылочный киль обычно полный, достигает или не достигает снизу орального киля. Усики обычно длиннее переднего крыла, обычно имеют более 50 члеников жгутика.

Мезосома (грудь) целиком от слабо до умеренно блестящей, со щетинками. Переднеспинка мелко пунктированная или диагонально-морщинистая, не специализированная. Мезоскутум блестящий, пунктированный или гладкий со щетинками, в профиль равномерно закругленный, нотаули обычно отсутствуют. Скутеллюм умеренно выпуклый, обычно с латеральными продольными килями. Эпикнемиум обычно густо пунктирован щетинками. Эпикнемиальный киль прямой или изогнутый, наклонный или изогнутый к переднему краю мезоплевры. Задний поперечный киль мезостернума обычно полный. Проподеум равномерно округлый или в профиль неровный; передний поперечный киль обычно полный; передняя часть продольно-бороздчатая; дыхальцевая область обычно гладкая; задняя часть сетчатая, морщинистая, полосатая или морщинистая; а задний поперечный киль обычно отсутствует.

Ноги. Внутренняя мезальная поверхность шпоры передней голени без перепончатого валика. Наружный дистальный край среднего и заднего вертлугов обычно простой, без искривленного зубца. Коготки задней лапки умеренно или сильно изогнуты, обычно просто гребенчатые.

Брюшко очень тонкое. Дыхальце первого тергита расположено далеко позади середины. Тиридий хорошо развит. Яйцеклад прямой, его длина почти всегда не превышает задней толщины брюшка.

Цвет. Общая окраска тела обычно полностью кирпично-коричневая, иногда задние сегменты метасомы темнее, но иногда тело полностью от тёмно-коричневого до чёрного или бледного. Крылья обычно полностью прозрачные или слабо заатемнённые; фенестра всегда прозрачная; склериты от слабо до сильно пигментированной янтарной окраски.

Значение 
Некоторые виды Enicospilus имеют значение как паразитоиды вредителей сельского хозяйства. Например, Enicospilus signativentris заражает гусениц вредителей злаковых (Poaceae), таких как совки Anadevidia peponis, Autographa nigrisigna и Trichoplusia intermixta; а вид Enicospilus sakaguchii паразитирует на вредителе риса Sesamia turpis и Sesamia inferens.
В местах вспышек размножения сосновой совки (Panolis flammea, опасного вредителя хвойных пород) одним из массовых её паразитоидов является наездник Enicospilus ramidulus (заражающий гусениц 3-4 возрастов), численность которого может составлять 100 коконов на 1 м2.

Классификация 
Известно более 700 видов, это крупнейший род в подсемействе Ophioninae.

 Enicospilus abdominalis
 Enicospilus abelardoi
 Enicospilus abessyniensis
 Enicospilus aciculatus
 Enicospilus addendus
 Enicospilus adek
 Enicospilus aduncicostatus
 Enicospilus aepulus
 Enicospilus aequalis
 Enicospilus aeus
 Enicospilus agrophus
 Enicospilus ahngeri
 Enicospilus akainus
 Enicospilus aktites
 Enicospilus albigena
 Enicospilus albiger
 Enicospilus alipherus
 Enicospilus alvaroi
 Enicospilus amarus
 Enicospilus amasus
 Enicospilus amboni
 Enicospilus americanus
 Enicospilus amoenus
 Enicospilus amplipennis
 Enicospilus amygdalis
 Enicospilus anaxeus
 Enicospilus ancilospilus
 Enicospilus angustatus
 Enicospilus antefurcalis
 Enicospilus antennatus
 Enicospilus antimena
 Enicospilus apicalis
 Enicospilus apollyon
 Enicospilus approximatus
 Enicospilus arduus
 Enicospilus arenus
 Enicospilus ares
 Enicospilus argus
 Enicospilus aschitus
 Enicospilus ashbyi
 Enicospilus asiaticus
 Enicospilus atoponeurus
 Enicospilus atrodecoratus
 Enicospilus attis
 Enicospilus aurangabadensis
 Enicospilus avestus
 Enicospilus aylax
 Enicospilus babaulti
 Enicospilus bacillaris
 Enicospilus baduri
 Enicospilus baeus
 Enicospilus bajulus
 Enicospilus bakerielli
 Enicospilus baltodanorum
 Enicospilus bantu
 Enicospilus barbarae
 Enicospilus batus
 Enicospilus bebelus
 Enicospilus bellator
 Enicospilus belosus
 Enicospilus bensoni
 Enicospilus betanimenus
 Enicospilus bharatensis
 Enicospilus bicarinatus
 Enicospilus bicolor
 Enicospilus bicoloratus
 Enicospilus bifasciatus
 Enicospilus bifoveolatus
 Enicospilus biharensis
 Enicospilus biimpressus
 Enicospilus bima
 Enicospilus bimaculator
 Enicospilus bipartitus
 Enicospilus biroi
 Enicospilus birotellus
 Enicospilus bituberculatus
 Enicospilus biumbratus
 Enicospilus bohong
 Enicospilus boleti
 Enicospilus bonaberiensis
 Enicospilus boonamini
 Enicospilus borroloolai
 Enicospilus bozai
 Enicospilus braekeli
 Enicospilus brandti
 Enicospilus braunsii
 Enicospilus brenesiae
 Enicospilus bres
 Enicospilus bresmus
 Enicospilus brevicornis
 Enicospilus brevis
 Enicospilus breviterebrus
 Enicospilus bruneiensis
 Enicospilus bukiti
 Enicospilus bunoh
 Enicospilus burgosi
 Enicospilus cactus
 Enicospilus caenospilus
 Enicospilus camboui
 Enicospilus cameronii
 Enicospilus camerunensis
 Enicospilus capensis
 Enicospilus cardaleae
 Enicospilus cariosus
 Enicospilus carlota
 Enicospilus carri
 Enicospilus castaneus
 Enicospilus castor
 Enicospilus catemacoi
 Enicospilus ceciliae
 Enicospilus cednus
 Enicospilus celebensis
 Enicospilus cepillo
 Enicospilus cerebrator
 Enicospilus cerialis
 Enicospilus ceylonicus
 Enicospilus chaconi
 Enicospilus chaoi
 Enicospilus charus
 Enicospilus cheesmaniellae
 Enicospilus cheoi
 Enicospilus chion
 Enicospilus chiriquensis
 Enicospilus chiuae
 Enicospilus choui
 Enicospilus cingulatus
 Enicospilus cionobius
 Enicospilus cittus
 Enicospilus claggi
 Enicospilus clarkorum
 Enicospilus clathratus
 Enicospilus coarctatus
 Enicospilus cohacarus
 Enicospilus colini
 Enicospilus columbianus
 Enicospilus combustus
 Enicospilus comes
 Enicospilus commoni
 Enicospilus communis
 Enicospilus concentralis
 Enicospilus congoensis
 Enicospilus consobrinus
 Enicospilus convolvulus
 Enicospilus corcovadoi
 Enicospilus corculus
 Enicospilus cornifuscus
 Enicospilus corrugans
 Enicospilus corvinus
 Enicospilus cressoni
 Enicospilus cruciator
 Enicospilus cubensis
 Enicospilus cubitalis
 Enicospilus cupreus
 Enicospilus cushmani
 Enicospilus cybele
 Enicospilus cyclops
 Enicospilus dajaboni
 Enicospilus damius
 Enicospilus daradae
 Enicospilus dasychirae
 Enicospilus daulus
 Enicospilus dayi
 Enicospilus decaryi
 Enicospilus delphi
 Enicospilus devriesi
 Enicospilus diabolicus
 Enicospilus dimidiator
 Enicospilus diminutus
 Enicospilus diotimus
 Enicospilus diro
 Enicospilus dirzoi
 Enicospilus dispilus
 Enicospilus ditor
 Enicospilus divisus
 Enicospilus dnopherus
 Enicospilus dolosus
 Enicospilus donahuei
 Enicospilus donor
 Enicospilus doylei
 Enicospilus drakensbergi
 Enicospilus drasmosus
 Enicospilus dryas
 Enicospilus drymosus
 Enicospilus dubitator
 Enicospilus dubius
 Enicospilus duckworthi
 Enicospilus eastopi
 Enicospilus echeverri
 Enicospilus eirmosus
 Enicospilus emcedius
 Enicospilus enderleini
 Enicospilus enicospilus
 Enicospilus enigmus
 Enicospilus enormous
 Enicospilus equatus
 Enicospilus erasi
 Enicospilus ergias
 Enicospilus erythrocerus
 Enicospilus estradarum
 Enicospilus eurygnathus
 Enicospilus evadne
 Enicospilus evanescens
 Enicospilus exaggeratus
 Enicospilus exosus
 Enicospilus exoticus
 Enicospilus expeditus
 Enicospilus faciator
 Enicospilus fallax
 Enicospilus famantrus
 Enicospilus fananus
 Enicospilus fatalis
 Enicospilus faustus
 Enicospilus fenestralis
 Enicospilus fernaldi
 Enicospilus fetus
 Enicospilus finalis
 Enicospilus fittoni
 Enicospilus flatus
 Enicospilus flavicaput
 Enicospilus flavipennis
 Enicospilus flavivenae
 Enicospilus flavocephalus
 Enicospilus flavofuscus
 Enicospilus flavorbitalis
 Enicospilus flavoscutellatus
 Enicospilus flavostigma
 Enicospilus flavus
 Enicospilus fogdenorum
 Enicospilus formosensis
 Enicospilus forsythei
 Enicospilus fosteri
 Enicospilus fraucai
 Enicospilus fufius
 Enicospilus fullawayi
 Enicospilus funebris
 Enicospilus fungoideus
 Enicospilus furius
 Enicospilus fuscatus
 Enicospilus fuscus
 Enicospilus fusiformis
 Enicospilus gabrieli
 Enicospilus galilea
 Enicospilus gallegosi
 Enicospilus gamezi
 Enicospilus gardei
 Enicospilus garionus
 Enicospilus gasteralis
 Enicospilus gauldi
 Enicospilus georginae
 Enicospilus geus
 Enicospilus gibbus
 Enicospilus glabratus
 Enicospilus glarus
 Enicospilus glyphanosus
 Enicospilus gomezpompai
 Enicospilus gonidius
 Enicospilus gracilis
 Enicospilus grammospilus
 Enicospilus grandiflavus
 Enicospilus grandis
 Enicospilus gressitti
 Enicospilus grilloi
 Enicospilus guatemalensis
 Enicospilus guindoni
 Enicospilus guptai
 Enicospilus haberi
 Enicospilus hacha
 Enicospilus halffteri
 Enicospilus hallwachsae
 Enicospilus hamatus
 Enicospilus hannibalis
 Enicospilus hansonorum
 Enicospilus harmonius
 Enicospilus hawaiensis
 Enicospilus hecastus
 Enicospilus hedilis
 Enicospilus hei
 Enicospilus heinrichi
 Enicospilus helena
 Enicospilus heliothidis
 Enicospilus helvolus
 Enicospilus hemicrescellae
 Enicospilus hemiphaeus
 Enicospilus henryi
 Enicospilus henrytownesi
 Enicospilus hercyni
 Enicospilus herero
 Enicospilus hirayamai
 Enicospilus hookeri
 Enicospilus hoplus
 Enicospilus hospes
 Enicospilus hova
 Enicospilus howdenorum
 Enicospilus hubbelli
 Enicospilus hubeiensis
 Enicospilus hunanicus
 Enicospilus hyailosus
 Enicospilus iangauldi
 Enicospilus iapetus
 Enicospilus icterus
 Enicospilus incognitus
 Enicospilus incubus
 Enicospilus indovus
 Enicospilus inflexocarinatus
 Enicospilus inflexus
 Enicospilus inghami
 Enicospilus insinuator
 Enicospilus insularis
 Enicospilus interruptus
 Enicospilus iphias
 Enicospilus iracundus
 Enicospilus iridipennis
 Enicospilus isolde
 Enicospilus ixion
 Enicospilus janakus
 Enicospilus janus
 Enicospilus javanus
 Enicospilus jesicae
 Enicospilus jilinensis
 Enicospilus junctus
 Enicospilus justus
 Enicospilus jynx
 Enicospilus kaalae
 Enicospilus kadiosus
 Enicospilus kaindi
 Enicospilus kalveus
 Enicospilus kanshirensis
 Enicospilus karrensis
 Enicospilus katanus
 Enicospilus kelloggae
 Enicospilus kigasirae
 Enicospilus kiritshenkoi
 Enicospilus kleini
 Enicospilus kobus
 Enicospilus kokujevi
 Enicospilus kondarensis
 Enicospilus kraussi
 Enicospilus krombeini
 Enicospilus krossus
 Enicospilus ktesus
 Enicospilus lacsa
 Enicospilus lacteus
 Enicospilus lanafius
 Enicospilus lancasteri
 Enicospilus laqueatus
 Enicospilus larati
 Enicospilus laridus
 Enicospilus latus
 Enicospilus laurenae
 Enicospilus lebophagus
 Enicospilus leionotus
 Enicospilus leneus
 Enicospilus leoni
 Enicospilus leucocotis
 Enicospilus lictus
 Enicospilus lieftincki
 Enicospilus liesneri
 Enicospilus limax
 Enicospilus lineatus
 Enicospilus lineolatus
 Enicospilus liris
 Enicospilus litae
 Enicospilus longicornis
 Enicospilus longitarsis
 Enicospilus loudontae
 Enicospilus lovejoyi
 Enicospilus lucumus
 Enicospilus luebberti
 Enicospilus luisi
 Enicospilus lupemejia
 Enicospilus luquillo
 Enicospilus luzoni
 Enicospilus maai
 Enicospilus mactra
 Enicospilus maculipennis
 Enicospilus madrigalae
 Enicospilus mahalonius
 Enicospilus major
 Enicospilus mamatsus
 Enicospilus marathwadensis
 Enicospilus marini
 Enicospilus maritus
 Enicospilus maritzai
 Enicospilus marjorieae
 Enicospilus marocator
 Enicospilus martae
 Enicospilus maruyamanus
 Enicospilus masneri
 Enicospilus masoni
 Enicospilus mauritii
 Enicospilus maurus
 Enicospilus mayi
 Enicospilus mecophlebius
 Enicospilus medianus
 Enicospilus melanocarpus
 Enicospilus melanochromus
 Enicospilus meledonosus
 Enicospilus memnon
 Enicospilus mengoi
 Enicospilus meniscus
 Enicospilus merdarius
 Enicospilus merion
 Enicospilus merulus
 Enicospilus mespilus
 Enicospilus mexicanus
 Enicospilus microspilus
 Enicospilus minisculus
 Enicospilus mirax
 Enicospilus miscophus
 Enicospilus mnous
 Enicospilus moea
 Enicospilus molokaiensis
 Enicospilus monostigma
 Enicospilus montaguei
 Enicospilus monticola
 Enicospilus morleyi
 Enicospilus morobe
 Enicospilus muluensis
 Enicospilus muscus
 Enicospilus mysticus
 Enicospilus mythrus
 Enicospilus nanjingensis
 Enicospilus natalensis
 Enicospilus nathani
 Enicospilus nefarius
 Enicospilus neotropicus
 Enicospilus nephele
 Enicospilus nervellator
 Enicospilus nesius
 Enicospilus nigribasalis
 Enicospilus nigricornis
 Enicospilus nigrinervis
 Enicospilus nigristigma
 Enicospilus nigriventris
 Enicospilus nigrolineatus
 Enicospilus nigronotatus
 Enicospilus nigropectus
 Enicospilus nitetus
 Enicospilus noonai
 Enicospilus nops
 Enicospilus nothofagus
 Enicospilus nothozus
 Enicospilus novoguineensis
 Enicospilus nubeculatus
 Enicospilus nugalis
 Enicospilus obliquus
 Enicospilus obtusangulus
 Enicospilus ocellatus
 Enicospilus octus
 Enicospilus oculator
 Enicospilus odax
 Enicospilus oduberi
 Enicospilus ofellus
 Enicospilus olor
 Enicospilus olthofi
 Enicospilus opacitor
 Enicospilus opheltes
 Enicospilus opleri
 Enicospilus orbitalis
 Enicospilus orestes
 Enicospilus orgilus
 Enicospilus orientalis
 Enicospilus orosii
 Enicospilus oswaldi
 Enicospilus oweni
 Enicospilus ovius
 Enicospilus oxyurus
 Enicospilus pacificus
 Enicospilus pallidistigma
 Enicospilus pallidus
 Enicospilus pamelae
 Enicospilus paniscus
 Enicospilus pantanae
 Enicospilus parabatus
 Enicospilus parkeri
 Enicospilus paupus
 Enicospilus pectinosus
 Enicospilus peigleri
 Enicospilus perkinsi
 Enicospilus perlatus
 Enicospilus perseus
 Enicospilus persimilis
 Enicospilus pescadori
 Enicospilus pescator
 Enicospilus phaolus
 Enicospilus philippinensis
 Enicospilus pilmus
 Enicospilus pinguivena
 Enicospilus pinus
 Enicospilus pionus
 Enicospilus plagiatus
 Enicospilus plicatus
 Enicospilus pluvius
 Enicospilus polemus
 Enicospilus pollux
 Enicospilus polyspilus
 Enicospilus porteri
 Enicospilus pressuratus
 Enicospilus prolixus
 Enicospilus proscus
 Enicospilus prospiracularis
 Enicospilus psammus
 Enicospilus pseudantennatus
 Enicospilus pseudoconspersae
 Enicospilus pseudonugalis
 Enicospilus pseudonymus
 Enicospilus pudibundae
 Enicospilus pulkus
 Enicospilus puncticulatus
 Enicospilus punctipinnis
 Enicospilus pungens
 Enicospilus purgatus
 Enicospilus purifenestratus
 Enicospilus pusillus
 Enicospilus quietus
 Enicospilus quintanai
 Enicospilus quirinus
 Enicospilus quogiae
 Enicospilus radialis
 Enicospilus ramidulops
 Enicospilus ramidulus
 Enicospilus randalli
 Enicospilus ranunculus
 Enicospilus recavus
 Enicospilus rechingeri
 Enicospilus rehanarius
 Enicospilus repentinus
 Enicospilus reti
 Enicospilus retsifoius
 Enicospilus rhanus
 Enicospilus rhetus
 Enicospilus riukiuensis
 Enicospilus robertoi
 Enicospilus rogus
 Enicospilus rubens
 Enicospilus rufinervis
 Enicospilus rufoniger
 Enicospilus rufus
 Enicospilus ruidus
 Enicospilus rundiensis
 Enicospilus runicus
 Enicospilus ruscus
 Enicospilus ruskini
 Enicospilus russatus
 Enicospilus ruwenzorius
 Enicospilus sakaguchii
 Enicospilus sambucus
 Enicospilus sanchezi
 Enicospilus sarukhani
 Enicospilus sausi
 Enicospilus sauteri
 Enicospilus scitus
 Enicospilus scuintlei
 Enicospilus sedlaceki
 Enicospilus selenospilus
 Enicospilus selmatos
 Enicospilus semenovi
 Enicospilus seminiger
 Enicospilus senescens
 Enicospilus serphus
 Enicospilus sesamiae
 Enicospilus seyrigi
 Enicospilus shanahani
 Enicospilus shiheziensis
 Enicospilus shikokuensis
 Enicospilus shinkanus
 Enicospilus shoyozanus
 Enicospilus sichuanensis
 Enicospilus sigmatoides
 Enicospilus signativentris
 Enicospilus simandrius
 Enicospilus simillimus
 Enicospilus simoni
 Enicospilus sinadoneurus
 Enicospilus sinicus
 Enicospilus skeltonii
 Enicospilus sliochus
 Enicospilus sofroni
 Enicospilus sondrae
 Enicospilus sotadus
 Enicospilus spathius
 Enicospilus sphenus
 Enicospilus stelulatus
 Enicospilus stenophleps
 Enicospilus stenopsis
 Enicospilus stevensi
 Enicospilus stimulator
 Enicospilus straatmani
 Enicospilus streblus
 Enicospilus striatipleuris
 Enicospilus strigilatus
 Enicospilus stygius
 Enicospilus stylus
 Enicospilus subhubeiensis
 Enicospilus susu
 Enicospilus suttoni
 Enicospilus szepligetii
 Enicospilus taberi
 Enicospilus talaorus
 Enicospilus taras
 Enicospilus tates
 Enicospilus taxus
 Enicospilus teleus
 Enicospilus tenuigena
 Enicospilus teodorae
 Enicospilus terebrus
 Enicospilus teremariae
 Enicospilus ternatei
 Enicospilus teutys
 Enicospilus texanus
 Enicospilus thanei
 Enicospilus thetis
 Enicospilus thoas
 Enicospilus thujus
 Enicospilus tournieri
 Enicospilus toxopeus
 Enicospilus trachalus
 Enicospilus transvaalensis
 Enicospilus transversecostatus
 Enicospilus transversus
 Enicospilus tremulus
 Enicospilus tribindus
 Enicospilus tricorniatus
 Enicospilus trilineatus
 Enicospilus trilobus
 Enicospilus tripartitus
 Enicospilus tristus
 Enicospilus tyrannus
 Enicospilus ugaldei
 Enicospilus ulfstrandi
 Enicospilus ulmus
 Enicospilus umanai
 Enicospilus umbratus
 Enicospilus undulatus
 Enicospilus unicallosus
 Enicospilus unicolor
 Enicospilus unidens
 Enicospilus univittatus
 Enicospilus urocerus
 Enicospilus urus
 Enicospilus vacuus
 Enicospilus wahli
 Enicospilus waigeui
 Enicospilus waimeae
 Enicospilus wanius
 Enicospilus variegatus
 Enicospilus variicarpus
 Enicospilus vatius
 Enicospilus watshami
 Enicospilus waui
 Enicospilus vegai
 Enicospilus wenesubae
 Enicospilus venezuelanus
 Enicospilus venius
 Enicospilus verticinus
 Enicospilus vespus
 Enicospilus vestigator
 Enicospilus vicious
 Enicospilus vidus
 Enicospilus vilmari
 Enicospilus vittator
 Enicospilus woldai
 Enicospilus volitius
 Enicospilus vollenhoveni
 Enicospilus vorax
 Enicospilus vorikus
 Enicospilus xaivus
 Enicospilus xandarus
 Enicospilus xanthocarpus
 Enicospilus xanthocephalus
 Enicospilus xanthostigma
 Enicospilus xeris
 Enicospilus xuae
 Enicospilus xuthus
 Enicospilus yamanakai
 Enicospilus yedus
 Enicospilus yezoensis
 Enicospilus yonezawanus
 Enicospilus ypsilon
 Enicospilus zaporus
 Enicospilus zebrus
 Enicospilus zemiotes
 Enicospilus zeus

Дополнение (2020) 
 E. acutus, E. kunigamiensis, E. limnophilus, E. matsumurai, E. pseudopuncticulatus, E. sharkeyi, E. takakuwai, E. unctus.

Примечания

Литература 
 Викторов Г. А. (1957) Наездники рода Enicospilus Stephens фауны СССР. Энтомологическое обозрение 36(1): 179—210.
 Broad G. R., Shaw M.R. (2016) The British species of Enicospilus (Hymenoptera: Ichneumonidae: Ophioninae). European Journal of Taxonomy 187: 1-31. https://doi.org/10.5852/ejt.2016.187
 Gadallah N. S., Soliman A.M., Rousse P., Al Dhafer H.M. (2017) The genus Enicospilus Stephens, 1835 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ophioninae) in Saudi Arabia, with twelve new species records and the description of five new species. European Journal of Taxonomy 365: 1-69. https://doi.org/10.5852/ejt.2017.365
 Johansson N. (2018) Review of the Swedish Enicospilus (Hymenoptera; Ichneumonidae; Ophioninae) with description of three new species and an illustrated key to species. European Journal of Taxonomy 483: 1-21. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.483
 Shimizu S. (2020) The Nepalese species of the genus Enicospilus Stephens, 1835 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ophioninae): a preliminary revision and identification key to species. Deutsche Entomologische Zeitschrift 67: 69-126. https://doi.org/10.3897/dez.67.51332
 Tang Y. Q. (1990) A monograph of Chinese Enicospilus Stephens (Hymenoptera: Ichneumonidae: Ophioninae). Chongqing Publishing House, Chongqing, 208 pp. (на кит.яз., с определителем на англ.яз.)

Ихневмониды
Роды перепончатокрылых